9420 Девар (9420 Dewar) — астероїд головного поясу, відкритий 14 грудня 1995 року. 
 Патрік Девар (26 Січень 1947, Сен-Бріє, Бретань — 16 липня 1982, Париж) — французький актор, співак і композитор.